Zandkant (Tilburg), een buurtschap in de gemeente Tilburg in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Zandkant (Land van Cuijk), een buurtschap in de gemeente Land van Cuijk in de Nederlandse provincie Noord-Brabant